

Глухово — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Глухово — село, Красногорський міський округ, Московська область
 Глухово — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Глухово — село, Собінський район, Владимирська область